Cette page concerne les homonymies relatives à Gorka, Gorka et Górka.

Gorka 
Gorka et gorka peut désigner :
 Gorka, ancien jeu de cartes russe.

Górka 
Górka peut faire référence à :

Toponymie 
en Pologne :
dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Górka, village du powiat de Krotoszyn
 Górka, village du powiat de Leszno 
 Górka, village du powiat d'Oborniki 
 Górka, village du powiat de Poznań 
 Górka, village du powiat de Śrem 
dans la voïvodie de Łódź 
 Górka, village 
dans la voïvodie de Lublin
 Górka, village du powiat de Lubartów
 Górka, village du powiat de Tomaszów Lubelski 
dans la voïvodie de Lubusz 
 Górka, village 
dans la voïvodie de Petite-Pologne 
 Górka, village 
dans la voïvodie de Podlachie 
 Górka, village 
dans la voïvodie de Poméranie 
 Górka, village 
dans la voïvodie de Poméranie occidentale 
 Górka, village 
dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Górka, village de la gmina de Ostróda 
 Górka, village de la gmina de Małdyty